Název Teplický potok má více vodních toků:

 Teplický potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v Košickém kraji
 Teplický potok (přítok Metuje) – levostranný přítok Metuje v okrese Náchod
 Teplický potok (přítok Skořenického potoka) – levostranný přítok Skořenického potoka v okrese Ústí nad Orlicí